

Localidades

Austrália 
 Cleveland (Queensland)
 Cleveland (Tasmânia)

Canadá 
 Cleveland (Quebeque)
 Cleveland (Nova Escócia)

Reino Unido 
 Cleveland (Inglaterra)

Estados Unidos 
 Cleveland (Alabama)
 Cleveland (Califórnia)
 Cleveland (Flórida)
 Cleveland (Geórgia)
 Cleveland (Illinois)
 Cleveland (Indiana)
 Cleveland (Minnesota)
 Cleveland (Mississippi)
 Cleveland (Missouri)
 Cleveland (Nova Iorque)
 Cleveland (Carolina do Norte)
 Cleveland (Dacota do Norte)
 Cleveland (Ohio)
 Cleveland (Oklahoma)
 Cleveland (Tennessee)
 Cleveland (Texas)
 Cleveland (Utah)
 Cleveland (Virgínia)
 Cleveland (Washington)
 Cleveland (Wisconsin) 
 Condado de Cleveland (Arkansas)
 Condado de Cleveland (Carolina do Norte)
 Condado de Cleveland (Oklahoma)

Personalidades
 Benjamin Cleveland
 Carol Cleveland
 Dick Cleveland (1929-2002)
 Grover Cleveland
 Grover Cleveland Alexander
 James Cleveland
 Moses Cleaveland

Televisão 
"The Cleveland Show" - série de TV dos Estados Unidos.
"Cleveland", episódio da série de televisão 30 Rock.

Ver também
 Clevelândia (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos